Николай Владимирович Казанцев: Казанцев, Николай Владимирович (1849—1904) — русский писатель, драматург.
 Казанцев, Николай Владимирович (род. 1957) — советский футболист.